Starboy (nummer) - single van The Weeknd
 Starboy (album) - album van The Weeknd
 Starboy Nathan - Britse zanger